Příjmení Götze nosí více významných osobností:

 Felix Götze (* 1998) – německý profesionální fotbalista
 Friedemann Götze (1871–1946) – německý voják, veterán první světové války a důstojník SS
 Mario Götze (* 1992) – německý profesionální fotbalista